Рубен Родригес:
 Родригес, Рубен (род. 1953) — пуэрто-риканский баскетболист. 
 Родригес, Рубен (род. 1967) — уругвайский футболист. 
 Родригес, Рубен (1946—1995) — филиппинский шахматист.